Desa Ampeldento kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ampeldento (administrativ by i Indonesien, lat -7,97, long 112,69), Jawa Timur, 
 Desa Ampeldento (administrativ by i Indonesien, lat -7,91, long 112,60), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar